Grenada – państwo leżące na wyspie o tej samej nazwie
 Grenada – wyspa w Archipelagu Karaibskim
 Grenada – prowincja w Andaluzji (Hiszpania)
 Grenada – miasto w Hiszpanii, stolica prowincji Grenada
 emirat Grenady – królestwo na Półwyspie Iberyjskim, istniejące w latach 1237–1492

Miejscowości w USA:
 Grenada – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Siskiyou
 Grenada – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Grenada
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Grenada (ang. Grenada County) w stanie Missisipi

Zobacz też 
 Granada